Bupleurum insulare är en flockblommig växtart som beskrevs av Georges Rouy och Camus. Bupleurum insulare ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
insulare